Quis (Mesopotâmia) — antiga cidade da Suméria, na Mesopotâmia, no atual Iraque
Quis (Irão) — ilha do golfo Pérsico
Xacrisabez — cidade do atual Uzbequistão, outrora chamada Kish, Keš ou Kesh
Quis (Bíblia) — personagem descrito na Bíblia

Desambiguações de topônimos